Яросла́вський прову́лок — назва провулку різних населених пунктах деяких країн світу. Походить від імені російського міста Ярославль.

Ярославський провулок - колишня назва провулку Затишного у місті Ватутіне.
Ярославський провулок - колишня назва провулку Ярослава Мудрого у місті Кам'янське.

Ярославський провулок — провулок у місті Архангельськ.
 Ярославський провулок — провулок у місті Краснодар.
 Ярославський провулок — провулок у місті Магнітогорськ.
 Ярославський провулок — провулок у місті Оренбург.
 Ярославський провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Ярославський провулок — провулок у місті Томськ.

Див. також 
 Ярославська вулиця

Провулки